Voici la liste des planètes mineures numérotés de 427001 à 428000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 427001 à 428000

427001-427100

427101-427200

427201-427300

427301-427400

427401-427500

427501-427600

427601-427700

427701-427800

427801-427900

427901-428000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000